Faīẕābād kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayzabad (provinshuvudstad i Afghanistan), Badakhshan, 
 Faīẕābād (distrikt i Badakhshan), 
 Faīẕābād (distrikt i Jowzjan), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar